Карл Ци́шек (; 28 августа 1910 — 6 октября 1985) — австрийский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 1934 года. Выступал за венский клуб «Ваккер». За сборную Австрии провел 40 матчей, забив 24 гола.

Биография 
Родился 28 августа 1910 года. Воспитанник футбольной школы клуба «Ваккер» (Вена). Профессиональную футбольную карьеру начал в 1929 году в основной команде этого же клуба, цвета которого и защищал в течение всей своей карьеры, длившейся целых девятнадцать лет.

В 1931 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 15 лет, провел в форме главной команды страны 40 матчей, забив 24 гола.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1934 года в Италии.

Умер 6 октября 1985 года на 76-м году жизни. Похоронен на венском кладбище Оберла.

Достижения 
 Чемпион Австрии: 1947
 Обладатель Кубка Австрии: 1947

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика игрока на сайте RSSSF.com

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Похороненные в Вене